Serra de Sant Joan (Coll de Nargó), serra del municipi de Coll de Nargó (Alt Urgell).
 Serra de Sant Joan (Collbató), serra del municipi de Collbató (Baix Llobregat).
 Serra de Sant Joan (Muntanyola), serra dels municipis de Muntanyola, Collsuspina i Moià.
 Serra de Sant Joan (Santa Maria de Merlès), serra del municipi de Santa Maria de Merlès (Berguedà).